Magistralni put M8 steht für:

 eine Straße in Bosnien und Herzegowina, siehe M8 (Bosnien und Herzegowina)
 eine Straße in Montenegro, siehe Magistralni put M8 (Montenegro)
 eine Straße in Serbien, siehe Magistralni put M8 (Serbien)